Nokomis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nokomis Township (Illinois)
 Nokomis Township (Iowa)